Ridgeland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ridgeland (Mississippi), Madison County
 Ridgeland (New York)
 Ridgeland (Ohio)
 Ridgeland (South Carolina), Jasper County
 Ridgeland (Wisconsin), Dunn County

Siehe auch:
 Ridgeland Township
 Richland